Paccar Inc. — американская компания, является третьим по величине производителем тяжёлых грузовиков в мире (после Daimler Truck и Volvo Trucks).

В числе крупнейших компаний США по размеру выручки в 2022 году (список Fortune 500) Paccar заняла 151-е место. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Paccar заняла 492-е место.

История 
История компании началась со сталелитейного завода, открытого в 1904 году в городке Белвю близ Сиэтла; его основал Уильям Пиготт (William Pigott). Не найдя сбыта для первичной стали, завод в 1905 году на отдельном предприятии начал производство комплектующих к железнодорожным вагонам, а позже и самих вагонов; предприятие получило название Pacific Car & Foundry Company («Тихоокеанская компания вагонов и литья»). В 1934 году компания начала выпускать рефрижераторные вагоны, что приносило большую прибыль и позволило через два года купить автобусный завод Heisers Inc. В январе 1945 года был куплен производитель тяжёлых грузовиков Kenworth Motor Truck Corporation. В 1954 году подразделение автотранспорта было расширено покупкой Peterbilt Motors Company, а в 1958 году — Dart Truck Company, выпускавшей экскаваторы и самосвалы. В середине 1960-х годов были куплены канадский производитель лебёдок Gearmatic и компания Sicard, выпускавшая снегоуборочную технику.

В ноябре 1971 года была создана холдинговая компания PACCAR Inc., в феврале следующего года объединившая все компании в подчинении Pacific Car. В 1980 году был куплен британский производитель тяжёлых грузовиков Fodens Ltd. С ростом конкуренции в секторе тяжёлых грузовиков в США компании пришлось в 1986 году закрыть два завода; взамен была куплена компания Trico Industries, производившая оборудование для нефтедобывающей отрасли. В 1988 году были куплены две компании по розничной продаже автозапчастей (Auto Supply и Grand Auto, Inc.); из них было сформировано подразделение PACCAR Automotive, которое было продано в 1999 году. В 1995 году выручка достигла рекордного значения в 4,8 млрд долларов, чистая прибыль составила 253 млн долларов. В следующем году за 543 млн долларов был куплен нидерландский производитель грузовых автомобилей DAF Trucks, а в 1998 году — британская компания Leyland Trucks; часть средств для этих приобретений дала продажа Trico Industries.

В 2010 году в городе Колумбус (штат Миссисипи) был открыт завод по производству двигателей; до этого PACCAR использовала двигатели сторонних производителей, в частности Cummins. В 2013 году начал работу завод по производству грузовиков DAF в Понта-Гроса (Бразилия).

Собственники и руководство 
 Марк Пиготт (Mark C. Pigott, род. 6 февраля 1954 года) — председатель совета директоров с 1997 года, до 2014 года также был главным исполнительным директором. Правнук основателя.
 Престон Фейт (R. Preston Feight) — главный исполнительный директор с июля 2019 года.
 Гарри Шипперс (Harrie C.A.M. Schippers) — президент и главный финансовый директор с января 2018 года.

Деятельность 
Подразделения по состоянию на 2021 год:
 Грузовые автомобили — производство грузовиков под брендами Kenworth, Peterbilt и DAF на заводах в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Мексике, Бразилии и Австралии; также производство дизельных двигателей на заводах в США, Нидерландах и Бразилии. Компания занимает 30 % рынка тяжёлых грузовиков и 20 % рынка средних грузовиков в США и Канаде, в Европе — 16 % и 10 % соответственно. На подразделение приходится 71 % выручки компании.
 Запчасти — продажа запасных частей к своим грузовикам; 21 % выручки.
 Финансовые услуги — кредитование покупки и лизинг грузовиков в 26 странах Северной и Южной Америки, Европы и в Австралии; 7 % выручки.
 Прочая деятельность — производство промышленных лебёдок на 2 заводах в США под брендами Braden, Carco и Gearmatic; 1 % выручки.

Основными рынками являются США (53 % выручки) и страны Европы (27 % выручки). В Европе грузовики продаются под брендом DAF, кабины собираются на совместном предприятии с Renault.

Дочерние компании 
Основные дочерние компании по состоянию на 2021 год:
 : PACCAR Australia Pty. Ltd.; PACCAR Financial Pty. Ltd.
 : DAF Trucks Vlaanderen N.V.; PACCAR Financial Belux BVBA
 : DAF Caminhões Brasil Indústria Ltda.; PACCAR Participações Ltda.; Banco PACCAR S.A.
 : DAF Trucks Limited (U.K.); PACCAR Trucks U.K. Ltd.; PACCAR Parts U.K. Limited; Leyland Trucks Limited; PACCAR Financial PLC
 : DAF Trucks Deutschland GmbH; PACCAR Financial Deutschland GmbH; PACCAR Leasing GmbH;
 : DAF Vehiculos Industriales S.A.U.; PACCAR Financial Espana S.L.U.
 : DAF Veicoli Industriali S.P.A.; PACCAR Financial Italia S.r.l.
 : PACCAR of Canada Ltd.; PACCAR Financial Services Ltd.; PACCAR Financial Ltd.
 : PACCAR Colombia S.A.S.
 : PACCAR Mexico, S.A. de C.V.; Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.; PACCAR Capital Mexico, S.A. de C.V.; PACCAR Parts Mexico, S.A. de C.V.; PacLease Mexicana, S.A. de C.V.; PACCAR Financial Mexico, S.A. de C.V.
 : DAF Trucks N.V.; PACCAR Holding B.V.; PACCAR Financial Europe B.V.; PACCAR Financial Holdings Europe B.V.; PACCAR Financial Nederland B.V.; PACCAR Financial Services Europe B.V.
 : DAF Trucks Norge AS
 : PACCAR Holdings Panamá, S.A.Польша: DAF Trucks Polska SP.Z.O.O.
 : PACCAR Engine Company; PACCAR Winch Inc.; PACCAR Financial Corp.; PACCAR Sales North America, Inc.
 : DAF Trucks France, S.A.R.L.; PACCAR Financial France S.A.S.

Приобретённая в 1980 году британская компания Foden была закрыта в 2006 году.

См. также 
 Kenworth
 Peterbilt
 DAF

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители дизельных двигателей
Производители грузовых автомобилей США
Производители автокомплектующих США
Компании, входящие в индекс NASDAQ-100